In 1960/61 werd het 23ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

 
 Opmerking: Olympique Marseille werd vierde in de tweede klasse en promoveerde en mocht meteen Europees spelen in de Jaarbeursstedenbeker

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topschutters 

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1960/61